Аллахяр Сайядманеш (; родился 29 июня 2001, Амоль, Иран) — иранский футболист, нападающий турецкого клуба «Фенербахче» и сборной Ирана, выступающий на правах аренды за английский клуб «Халл Сити».

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру, выступая за юношеские команды «Араш Амол» и «Падидех Сари». В сезоне 2017/18 выступал за молодёжный состав «Сайпа». В июне 2018 года стал игроком клуба «Эстегляль». 27 июля 2018 года дебютировал в основном составе «Эстегляля» в матче Про-лиги Персидского залива против «Пайкана».

В июле 2019 года турецкий клуб «Фенербахче» согласовал с «Эстеглялем» трансфер Сайядманеша, который составил 850 000 долларов США. Иранский нападающий подписал с «Фенербахче» пятилетний контракт. 2 сентября 2019 года он отправился в аренду в «Истанбулспор», выступающий в Первой лиге Турции, втором по значимости дивизионе чемпионата страны, сроком до конца сезона 2019/20. 5 октября 2019 года дебютировал за «Истанбулспор» в матче против «Кечиоренгюджю».

6 октября 2020 года перешел на правах аренды в луганскую «Зарю». Был признан лучшим игроком УПЛ за февраль месяц 2021 года.

Карьера в сборной 
В 2016 и 2017 году выступал за сборную Ирана до 17 лет, сыграв на чемпионате мира (до 17 лет) в Индии. Аллахьяр забил на турнире три мяча (в матчах против Гвинеи, Германии и Мексики), а иранцы дошли до четвертьфинала, проиграв испанцам.

6 июня 2019 года Сайядманеш дебютировал в составе национальной сборной Ирана в товарищеском матче против Сирии. Он вышел на замену Кариму Ансарифарду на 80-й минуте игры, а на 89-й минуте забил гол. Иран одержал в том матче победу со счётом 5:0, а Аллахьяр стал самым молодым автором гола в истории главной сборной Ирана.

Достижения

Командные 
«Заря»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2020/21
 Финалист Кубка Украины: 2020/21

Личные 
 Лучший футболист месяца чемпионата Украины: февраль 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Заря» Луганск

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Истанбулспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Халл Сити»